Não-Me-Toque (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Não-Me-Toque (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul